Poder militar puede designar a:
 Una potencia militar o el poder militar de una gran potencia.
 Un gobierno militar.
 En términos históricos, el imperium o jurisdicción del imperator romano y de otras magistraturas romanas (consulado romano, dictadura romana, etc.) o del strategos y otras magistraturas de las polis griegas.
 En un golpe de Estado utilizando el pronunciamiento militar.